ZSM steht als Abkürzung für:
 Zeolithe Socony Mobil, siehe Zeolithe (Stoffgruppe)
 Zoologische Staatssammlung München
 Zentralstelle Such- und Mahnverfahren des deutschen Zolls

Abkürzung